La force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique (AFAGIR), connue jusqu'au début des années 2010 comme les forces aériennes du Corps des Gardiens de la révolution islamique (FAGRI), est la branche aérienne et balistique du corps des Gardiens de la révolution islamique, indépendante de l'armée de l'air iranienne régulière, bien qu'elle partage avec elle ses installations et ses bases aériennes.

Missiles balistiques 
Les missiles stratégiques (Shahab-3, Ghadr-110, Ashoura et Fajr-3) relèvent des FAGRI. 

En 2019,  l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm estime qu'elle possède au moins trois cents missiles balistiques Shahab-1 et Shahab-2 d’une portée maximale de cinq cents kilomètres. , Téhéran dispose aussi d’une centaine de missiles dont le rayon d’action dépasse  (Shahab-3/Ghadr), voire  (Soumar/Sajjil).

Inventaire

Articles connexes 

 Histoire militaire de l'Iran
 Force aérienne de la république islamique d'Iran
 Corps des Gardiens de la révolution islamique
 Marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique
 Liste des aérodromes iraniens
 Force spatiale :
  Force de soutien stratégique de l'Armée populaire de libération
  Armée de l'air et de l'espace
  United States Space Force
  Armée de l'air et de l'espace
  Commandement de l'espace
  Forces aérospatiales russes
  Forces spatiales de la fédération de Russie

Notes et références 

Corps des Gardiens de la révolution islamique
Organisation paramilitaire
Organisation considérée comme terroriste

es:Fuerza Aérea de Irán